This Is the Remix може да се отнася за:

 This Is the Remix (албум на Destiny's Child)
 This Is the Remix (албум на Джесика Симпсън)